Bruun kan som auktorsförkortning betyda:

 Henrik H. Bruun
 Helge Bruun

Robotskapade auktorsförkortningar